Rogeria (Formicidae) - gênero de insetos
Rogeria (Pedaliaceae) - gênero botânico
920 Rogeria - asteroide do cinturão principal

Pessoas 
Rogéria - atriz transformista brasileira
Loiane Rogéria Aiache - modelo brasileira, terceira colocada no Miss Brasil 1980

Desambiguação